Graberje Ivaničko je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Nalazi se u sastavu Ivanić Grada. Naselje se proteže na površini od 8,12 km². Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Graberje Ivaničko ima 618 stanovnika koji žive u 232 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 76,12 st./km².

Naselja u Zagrebačkoj županiji